Toponímia:
 Limburg (Lieja), municipi de l'est de la província de Lieja, a la Bèlgica valona, antiga capital del ducat de Limburg
 Limburg an der Lahn o Limburg-an-der-Lenne, ciutat d'Alemanya antiga capital del comtat de Limburg cap del districte rural de Limburg-Weilburg
 Limburg-Weilburg, districte rural alemany
 Ducat de Limburg, territori del Sacre Imperi i una de les Disset Províncies
 Comtat de Limburg, feu del Sacre Imperi a la Província imperial del Baix-Rin i Westfàlia 
 Província de Limburg (1815-1839), una de les divuit províncies del Regne Unit dels Països Baixos, creada el 1815 pel Congrés de Viena
 Limburg (Països Baixos), província del sud-est dels Països Baixos corresponent a una part de l'antic Ducat del Limburg
 Limburg meridional, zona estadística a la província neerlandesa
 Limburg (Bèlgica), província de Bèlgica que forma part de la regió de Flandes 
 Biografies:
 Walerà I de Limburg, comte de Luxemburg i Limburg
 Simó de Limburg, príncep-bisbe de Lieja (1193-94)
 Germans de Limburg, tres pintors al segle XIV